Моско́вская у́лица — одна из улиц исторических районов Закутумье и Селение в центральной части Астрахани, проходит с юга на север параллельно Волге, начинаясь от улицы Раскольникова. Пересекает улицу Хлебникова, Берёзовский переулок, улицы Академика Королёва, Кожанова, Анри Барбюса, Полякова и Юрия Селенского и заканчивается у переулка Чернышова недалеко от сквера Победы.

История 
В 1837 году было официально утверждено уже существовавшее название Глухая улица. Позднее называлась Кузнечной и Старо-Кузнечной, в 1924 была переименована в честь революционера Егора Сазонова, а в 1938 году получила своё современное название.

Примечания 

Улицы Астрахани